Fortunato Loddi – ex calciatore italiano
 Loris Loddi – attore e doppiatore italiano